Бијела ријека се може односити на: 

 Бијела ријека (Јужна Дакота), ријека у Јужној Дакоти, САД
 Бијела ријека (Арканзас), ријека у Арканзасу, САД
 Бијела ријека (Хрватска), рјечица у предјелу Каринског мора, Хрватска
 Бијела ријека (притока Жељезнице), рјечица код Трнова, БиХ, притока Жељезнице
 , рјечица код Хаџића, БиХ, притока Лепенице

Види још 

 Бела река, или Бела Река